Dürnast ist der Ortsname von

 Dürnast (Freising), Ortsteil der Stadt Freising, Landkreis Freising, Bayern
 Dürnast (Geltendorf), Ortsteil der Gemeinde Geltendorf, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Dürnast (Ravensburg), Ortsteil der Stadt Ravensburg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Dürnast (Weiherhammer), Ortsteil der Gemeinde Weiherhammer, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern